Александр Кулаков:
 
 
 Кулаков, Александр Леонтьевич (1920—1956) — советский спортсмен.
 Кулаков, Александр Сергеевич (род. 1966) — российский политик.